Das Rileys Club Masters 2005 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 2004/05, das vom 14. bis 20. Februar 2005 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 31. Austragung des Masters.

Durch einen 10:3-Finalsieg gegen John Higgins gewann Ronnie O’Sullivan zum zweiten Mal das Masters.
Im Achtelfinale verlor Titelverteidiger Paul Hunter gegen Steve Davis.

In der Wildcardrunde gewann Ding Junhui gegen Marco Fu, Graeme Dott besiegte Stephen Maguire.

Preisgeld

Finalrunde

Einzelnachweise 

2005
Snookerveranstaltung 2005
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent